Ulmbach steht für:

 Ulmbach, ein Stadtteil von Steinau an der Straße; siehe Ulmbach (Steinau an der Straße)
 Ulmbach, ein Fluss im Lahn-Dill-Kreis, siehe Ulmbach (Lahn)
 Ulmbach, ein Fluss im Main-Kinzig-Kreis, siehe Ulmbach (Kinzig)
 ein aufgelassenes Dorf bei Hora Svatého Šebestiána im Erzgebirge, siehe Jilmová
 Ulmbach, deutscher Name der Gemeinde  Peciu Nou im Kreis Timiş in Rumänien